

Cinéma 
 Vendredi 13 (Friday the Thirteenth), film britannique de Victor Saville, sorti en 1933 ;
 Vendredi 13 (Black Friday), film d'Arthur Lubin sorti en 1940, célèbre pour réunir Boris Karloff et Béla Lugosi ;
 Vendredi 13, série de films d'horreur dont le premier opus est Vendredi 13 (Friday the 13), réalisé par Sean S. Cunningham et écrit par Victor Miller, sorti en 1980 ;
 Vendredi 13 (Friday the 13), film américain d'horreur, réalisé par Marcus Nispel, écrit par Damian Shannon et Mark Swift, sorti en 2009.

Littérature 
 Vendredi 13 (Black Friday), roman de David Goodis paru en 1954 ;
 Vendredi 13, collection de romans noirs et de romans policiers inaugurée en 2011.

Musique 
 Vendredi 13, album live de Julien Clerc sorti en 1981.

Télévision 
 Vendredi 13 (Friday the 13th; The Series), série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 1987.

Autres 
 Vendredi 13, bateau.
 Le vendredi treize, superstition.